Юдзава:
 Юдзава — японский город в префектуре Акита.
 Юдзава — японский посёлок в префектуре Ниигата.